Breda ou Bréda peut désigner :

Patronymes 

 Ernesto Breda (1852-1918), industriel italien,
 Breda C.F., constructeur italien de matériel ferroviaire ;
 Groupe Ernesto Breda, entreprise italienne de mécanique lourde ;
 Giovanni Battista Breda (1931-1992), escrimeur italien.

 Herman Leo Van Breda (1911-1974), philosophe belge ;
 Jacob Gijsbertus Samuël van Breda (1788-1867), biologiste et géologue néerlandais ;
 Carl Frederik von Breda (1759-1818), peintre suédois ;
 Henri III de Nassau-Breda (1483-1538), général au service de l'empereur Charles Quint.

 François Bréda (né en 1956), auteur roumain.

Toponymes

Espagne 
 Breda, commune de la province de Gérone en Catalogne.

France 
 rue Bréda, ancienne rue du  de Paris, renommée rue Henri-Monnier ;
 Bréda, cours d'eau du département de l'Isère ;
 Gare de Pontcharra-sur-Bréda - Allevard, gare ferroviaire française.

Italie 
 Breda di Piave, commune de la province de Trévise.

Pays-Bas 
 Bréda, ville du Brabant-Septentrional, 
 Baron de Bréda, titre de noblesse des pays-Bas.

États-Unis 
 Breda, ville dans le comté de Carroll, dans l’État de l’Iowa.

Autres 
 Breda M1930, Breda M1937, fusils mitrailleurs de l'armée italienne ;
 Breda Ba.19, Breda Ba.25, avions militaires italiens ;
 Poule de Breda, race de poules néerlandaises ;
 , genre d'araignées.